Lini (famille de Venise)

Famille du Vanuatu
Ham Lini
Hilda Lini
Walter Lini